Ämne kan syfta på:

Kemi
Rent ämne – en substans som innehåller endast ett ämne
Grundämne – en substans med atomer som enbart har samma antal protoner i atomkärna
Kemisk förening – ett ämne som består av två eller flera olika grundämnen

Utbildning och forskning 
Akademiskt ämne

Råmaterial
Råämne – ett grovt tillsågat eller naturvuxet föremål av trä eller metall

Se även
Kemikalie – ett ämne – grundämne eller kemisk förening